Pavlovce, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)
Pavlovce, comune della Slovacchia nel distretto di Vranov nad Topľou (Prešov)
Pavlovce nad Uhom, comune della Slovacchia nel distretto di Michalovce (Košice)